Prado del Rey es un municipio de la provincia de Cádiz, Andalucía, España.

Este término también puede referirse a:
 Estudios de Prado del Rey, sede de Radiotelevisión Española, situados en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
 Estación de Prado del Rey, parada del Metro Ligero Oeste (tranvía de Madrid) adjunta a estos estudios televisivos.